Daquan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Daquan (socken i Kina, Jiangsu), 
 Daquan (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar